Вальтер Планкарт (; род. , коммуна Невеле, провинция Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1969—1985 годах. Победитель этапа Тур де Франс 1978, велогонок  Амстел Голд Рейс (1972), Тур Фландрии (1976), E3 Харелбеке (1976), Тур Бельгии (1977). С 2005 года спортивный директор велокоманды «Chocolade Jacques-T-Interim» (в настоящее время бельгийская проконтинентальная велокоманда «Sport Vlaanderen-Baloise»).

Семья 
Представитель потомственной семьи велогонщиков.

Брат бельгийских профессиональных велогонщиков Вальтера Планкарта (род.1944) и Эдди Планкарта (род. 1958).

Достижения 

 1968
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1970
 4-й Де Кюстпейл
 6-й Дварс дор Фландерен
 1971
 1-й Омлоп ван хет Васланд
 4-й Брюссель — Ингойгем
 4-й Де Кюстпейл
 1972
 1-й Амстел Голд Рейс
 4-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 7-й Гент — Вевельгем
 7-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 10-й Париж — Тур
 1973
 1-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1-й — Этап 2а (КГ) Тур де Франс
 3-й E3 Харелбеке
 3-й Гент — Вевельгем
 4-й Париж — Рубе
 4-й Флеш Валонь
 4-й Париж — Брюссель
 7-й Дварс дор Фландерен
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 1974
 2-й Три дня Западной Фландрии
 2-й Амстел Голд Рейс
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж
 5-й Дварс дор Фландерен
 5-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 5-й Омлоп Хет Ниувсблад
 6-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 7-й Гент — Вевельгем
 8-й Флеш Валонь
 8-й Эшборн — Франкфурт
 10-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 10-й Тур Фландрии
 1975
 1-й — Этап 1 Тиррено — Адриатико
 1-й — Пролог (КГ) Тур Люксембурга
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 3-й Гран-при Фурми
 4-й Тур Фландрии
 7-й Три дня Западной Фландрии
 8-й Тур Пикардии — Генеральная классификация
 9-й Эшборн — Франкфурт
 10-й Милан — Сан-Ремо
 10-й Флеш Валонь
 1976
 1-й Тур Фландрии
 1-й — Этапы 1b и 2 Критериум Дофине
 1-й Гран-при Денена
 1-й E3 Харелбеке
 3-й Дварс дор Фландерен
 4-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 1b и 5
 4-й Милан — Сан-Ремо
 4-й Четыре дня Дюнкерка — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 4-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 4-й Омлоп Хет Ниувсблад
 5-й Гент — Вевельгем
 5-й Париж — Брюссель
 5-й Эшборн — Франкфурт
 1977
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й  — Очковая классификация
 1-й — Этапы 1a, 1b и 3
 1-й — Этап 3 Этуаль де Бессеж
 1-й Гран-при Валлонии
 1-й Дварс дор Фландерен
 1-й Брюссель — Ингойгем
 1-й — Этап 5  Четыре дня Дюнкерка 
 1-й Гран-при Ефа Схеренса
 2-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 4-й E3 Харелбеке
 7-й Милан — Сан-Ремо
 7-й Флеш Валонь
 1978
 1-й — Пролог Тур Нидерландов
 1-й Circuit de Wallonie
 1-й — Этап 1b Тур де Франс
 2-й Гент — Вевельгем
 2-й Омлоп ван хет Васланд
 3-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 4-й Де Кюстпейл
 5-й Эшборн — Франкфурт
 5-й E3 Харелбеке
 6-й Дварс дор Фландерен
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 9-й Тур Фландрии
 1979
 1-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 1-й  Тур Бельгии — Очковая классификация
 1-й — Этапы 3 и 5 
 2-й Дварс дор Фландерен
 2-й Гран-при Канн
 6-й Три дня Западной Фландрии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3 
 7-й Париж — Рубе
 7-й Три дня Де-Панне
 1980
 1-й — Этап 1 Тур Средиземноморья
 1-й Омлоп ван хет Хаутланд
 2-й Омлоп Хет Ниувсблад
 4-й Дварс дор Фландерен
 8-й Чемпионат Фландрии
 1981
 1-й Тур Нидерландов — Очковая классификация
 8-й Омлоп Хет Ниувсблад
 10-й Де Кюстпейл
 10-й Дварс дор Фландерен
 1982
 5-й Чемпионат Фландрии
 1983
 5-й Омлоп ван хет Хаутланд
 1984
 1-й — Этап 1 Тур Средиземноморья
 1-й — Этап 5b Четыре дня Дюнкерка 
 1-й — Этапы 5 и 7 (КГ) Тур Нидерландов
 1-й Дварс дор Фландерен
 2-й Кюрне — Брюссель — Кюрне
 4-й Омлоп Хет Ниувсблад
 9-й Схелдепрейс
 10-й Омлоп ван хет Хаутланд
 1985
 1-й Тур Нидерландов — Очковая классификация
 1-й — Этап 6 (КГ)
 2-й Гран-при Марсельезы
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Тур Фландрии
 10-й Брюссель — Ингойгем

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Планкарт, Вальтер на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии